Andy Murray var regerande mästare, men förlorade i semifinalen mot Roger Federer.

Roger Federer vann finalen med 6–1, 7–5 mot Novak Djokovic.

Seedning
De åtta högst seedade spelarna gick direkt in i andra omgången.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Externa länkar
Lottning
Kvallottning
Cincinnati Masters 2009